|-
| 90501 - || || 11 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90502 - || || 12 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90503 - || || 15 de març, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 90504 - || || 11 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90505 - || || 12 de març, 2004 || Cordell-Lorenz || Cordell-Lorenz
|-
| 90506 - || || 12 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90507 - || || 12 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90508 - || || 12 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90509 - || || 13 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90510 - || || 15 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90511 - || || 14 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90512 - || || 13 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90513 - || || 14 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90514 - || || 15 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90515 - || || 14 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90516 - || || 15 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90517 - || || 15 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90518 - || || 15 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90519 - || || 13 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90520 - || || 14 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90521 - || || 14 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90522 - || || 15 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90523 - || || 12 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90524 - || || 15 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90525 - || || 17 de març, 2004 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 90526 - || || 16 de març, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 90527 - || || 16 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90528 Raywhite || || 16 de març, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 90529 - || || 16 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90530 - || || 16 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90531 - || || 17 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90532 - || || 17 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90533 Laurentblind || || 28 de març, 2004 || Ottmarsheim || C. Rinner
|-
| 90534 - || || 18 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90535 - || || 17 de març, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 90536 - || || 16 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90537 - || || 17 de març, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 90538 - || || 19 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90539 - || || 20 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90540 - || || 17 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90541 - || || 19 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90542 - || || 22 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90543 - || || 18 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90544 - || || 23 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90545 - || || 23 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90546 - || || 24 de març, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 90547 - || || 24 de març, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 90548 - || || 24 de març, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 90549 - || || 25 de març, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 90550 - || || 23 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90551 - || || 23 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90552 - || || 27 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90553 - || || 27 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90554 - || || 28 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90555 - || || 22 de març, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 90556 - || || 16 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90557 - || || 27 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90558 - || || 27 de març, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 90559 - || || 27 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90560 - || || 27 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90561 - || || 28 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90562 - || || 28 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90563 - || || 29 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90564 - || || 12 d'abril, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 90565 - || || 9 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90566 - || || 11 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90567 - || || 12 d'abril, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 90568 - || || 13 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90569 - || || 14 d'abril, 2004 || Needville || Needville
|-
| 90570 - || || 14 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90571 - || || 14 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90572 - || || 11 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90573 - || || 12 d'abril, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 90574 - || || 11 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90575 - || || 12 d'abril, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90576 - || || 10 d'abril, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 90577 - || || 12 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90578 - || || 13 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 90579 - || || 15 d'abril, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 90580 - || || 15 d'abril, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 90581 - || || 17 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90582 - || || 20 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 90583 - || || 24 d'abril, 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 90584 - || 2030 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 90585 - || 2032 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 90586 - || 2035 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 90587 - || 2182 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 90588 - || 2209 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 90589 - || 2587 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 90590 - || 2624 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 90591 - || 2659 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 90592 - || 2801 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 90593 - || 3003 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 90594 - || 3563 P-L || 17 d'octubre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 90595 - || 4033 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 90596 - || 4229 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 90597 - || 4248 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 90598 - || 4253 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 90599 - || 4542 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 90600 - || 4560 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
0